Mucklesteht für:

 Muckle Bluff, Felsenkliff auf Elephant Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Friedrich Muckle (1883–1942), deutscher Nationalökonom und Schriftsteller